Первый дивизион 1961 () — 50-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 28 мая 1961 года и закончился 10 сентября 1961 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1961
Исландия
1961 год в Исландии